Zipper (attractie), een pretparkattractie
 Zipper (film), een Amerikaanse film uit 2015